Alexander Vencel ist der Name folgender Personen:

*Alexander Vencel senior (* 1944), slowakischer Fußballtorwart und Torwarttrainer
Alexander Vencel junior (* 1967), slowakischer Fußballtorwart und Torwarttrainer